San Paolo ima više značenja:
 San Paolo (Avelino)
 San Paolo (Bari)
 San Paolo (Benevento)
 San Paolo (Bolcano)
 San Paolo
 San Paolo (Kaljari)
 San Paolo (Kuneo)
 San Paolo (Forli-Čezena)
 San Paolo (Frozinone)
 San Paolo (Mačerata)
 San Paolo (Mesina)
 San Paolo (Napulj)
 San Paolo (Pavija)
 San Paolo (Pordenone)
 San Paolo (Rimini)
 San Paolo (Salerno)
 San Paolo (Sirakuza)